PCA est un sigle pour les concepts suivants.

Partis politiques 
 Parti communiste algérien
 Parti communiste d'Allemagne
 Parti communiste arménien

Sciences et médecine 
 PCa est l'abréviation de «  ».
 PCA est le sigle de « polychondrite chronique atrophiante » une maladie rare.
 PCA est aussi le sigle de «  » qui signifie « Analgésie contrôlée par le patient ». Cela désigne un procédé technique et médical par lequel le patient peut s'envoyer un bolus d'antalgique.
 PCA (Protein-fragment Complementation Assay) désigne une technique permettant de vérifier les interactions protéines-protéines.
 Persistance du canal artériel, un état pathologique résultant de l’absence de fermeture physiologique du canal artériel à la naissance.
 Polycarbonate alvéolaire, produit de construction basé sur le polycarbonate.
 PCA, sigle pour la ponction de la chambre antérieure, acte consistant au prélèvement de l’humeur aqueuse à l’aide d’une aiguille.
 PCA est le sigle de la Pharmacie centrale des armées, un établissement pharmaceutique militaire français.
 PCA est le sigle de , une zone de l'Antarctique où l'on a découvert un grand nombre de météorites ; ce sigle (suivi d'un nombre entier) sert à dénommer ces météorites.
 Plan de continuité d'activité, organisation d'un système informatique pour assurer sa continuité en cas de panne majeure.
  (« analyse en composantes principales »), une méthode statistique utilisée dans l'analyse de données numériques.

Autre 
 PokerStars Caribbean Adventure (PCA), un tournoi de poker. 
 Posse Comitatus Act, loi des États-Unis en vigueur depuis 1878.
 Poste de commandement avancé (PCA), terme utilisée par les militaires, les policiers, les pompiers ou les secouristes.
 Plat cuisiné à l'avance, denrée alimentaire préparée sur un lieu différent de celui où elle sera consommée et, ou dont la consommation est différée.
 Président du conseil d'administration
 Production Code Administration, organisme faisant appliquer le Code Hays à l'industrie américaine du cinéma
 Produits constatés d'avance (PCA), terme utilisé en comptabilité
 Professional Chess Association, une organisation internationale de joueurs d'échecs professionnels.
 Physique-Chimie Avenir, la Junior-Entreprise de l'ESPCI Paris
 Plan Construction et Architecture, ancien nom du PUCA.
Place des Chasseurs Ardennais (Bruxelles)
 Plan de continuation de l’activité (organisation d'une entreprise ou d'une administration lors d'une épidémie).